Ženská dvouhra Hamburg European Open 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráček včetně čtyř kvalifikantek a jedné šťastné poražené. Turnaj byl od programu WTA Tour zařazen po devatenácti letech. Obhájkyní titulu z roku 2002 byla 38letá Belgičanka Kim Clijstersová, která do turnaje nezasáhla.

Na okruh se po půlročním zákazu vrátila 21letá Ukrajinka Dajana Jastremská. Ten jí byl udělen poté, co u ní lednové antidopingové testy prokázaly přítomnost mesterolonu. Na turnaji plnila jako 38. hráčka světa roli turnajové jedničky a po dvou výhrách nestačila v semifinále na Ruseovou.

Vítězkou se stala 23letá rumunská kvalifikantka a 198. hráčka hodnocení Elena-Gabriela Ruseová, jež ve finále zdolala nenasazenou Němku Andreu Petkovicovou po dvousetovém průběhu 7–6(8–6) a 6–4. V probíhající sezóně i své kariéře si připsala premiérový singlový titul na okruhu WTA Tour. Po triumfu Tausonové v Lyonu a Samsonovové v Berlíně se stala třetí hráčkou, která dokázala v průběhu roku získat titul poté, co musela projít kvalifikací, a celkem 11. hráčkou s debutovým titulem. Díky bodovému zisku si v novém vydání žebříčku WTA polepšila o 65 míst, když jí nově patřila 133. příčka, která představovala v její nové kariéře maximum.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Hamburg European Open 2021